Wineland est un patronyme porté notamment par :

 Claire Wineland (1997-20181), activiste, entrepreneuse, et auteure américaine ;
 David Wineland (1944-), physicien américain.